En Pologne, Sierzchów peut désigner :

 Sierzchów, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Sierzchów, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Sierzchów, un village dans la voïvodie de Mazovie.